Dry Hill ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Dry Hill (Illinois)
 Dry Hill (Pennsylvania)
 Dry Hill (Tennessee)
 Dry Hill (West Virginia)

Sonstiges:
 Dry Hill (Massachusetts), Naturschutzgebiet im Berkshire County